North East kan syfta på följande platser:

 Nordöstra England – en region i England

Botswana 

 Northeast (Botswana), distrikt,

USA 

 North East, Maryland, ort, Cecil County, 
 North East, Pennsylvania, Erie County, 

Robotskapade Botswanaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar